Мария Пиетиля Хольмнер (, род. 25 июля 1986 года, Умео) — шведская горнолыжница, шестикратный призёр чемпионатов мира (четыре раза в командном первенстве и по разу в слаломе и гигантском слаломе). Специалистка слаломных дисциплин.

В Кубке мира Пиетиля Хольмнер дебютировала в 2002 году, в ноябре 2008 года первый раз попала в тройку лучших на этапе Кубка мира в слаломе. Лучшим достижением Пиетиля Хольмнер в общем зачёте Кубка мира является 7-е место в сезоне 2013/14.

На Олимпиаде-2006 в Турине стала 21-й в слаломе и 10-й в гигантском слаломе.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовала в двух дисциплинах: гигантский слалом — 24-е место, слалом — 4-е место (0,32 сек проигрыша третьему месту).

За свою карьеру участвовала в пяти чемпионатах мира, на которых завоевала четыре награды.

В конце ноября 2010 года выиграла свой первый в карьере этап Кубка мира, победив в слаломе в американском Аспене. Интересно, что Мария показала лучшее время в обеих попытках слалома.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Победы на этапах Кубка мира (3)

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Горнолыжники Швеции
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года